Seyðisfjörður – miejscowość we wschodniej Islandii
 Seyðisfjörður – fiord we wschodniej Islandii
 Seyðisfjörður – fiord w północno-zachodniej Islandii